Nadik ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Nadik (Iran), Siedlung in Kerman, Iran
 Nadik (Likiep), Insel der Marshallinseln

Siehe auch:
 Knox-Atoll (auch Nadikdik),  Atoll der Marshallinseln